Succinea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Draparnaud 1801. Succinea ingår i familjen bärnstenssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bärnstenssnäckor
Succinea